Црепуља се може односити на:

 Црепуља (насеље)
 Црепуља (посуда)